Торрес-де-Барбуэс ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Монегрос.  Занимает площадь  км². Население — 303 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Уэски
Населённые пункты Уэски